Дорчестер (округ) — название нескольких округов в США.
 Дорчестер — округ в Мэриленде
 Дорчестер — округ в Южной Каролине